Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Dallas 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Anne Smith che hanno battuto in finale Chris Evert e Rosie Casals 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Chris Evert /  Rosie Casals (finale)
 Martina Navrátilová /  Anne Smith (campionesse)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura-Hayashi (semifinali)
 Françoise Dürr /  Betty Stöve (semifinali)

 Lesley Hunt /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)
 Pam Shriver /  Janet Wright (secondo turno)
 Virginia Wade /  Renée Richards (quarti di finale)
 Mima Jaušovec /  Betty-Ann Dent (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Dallas 1979